GWL steht für:
 Gerätewagen Logistik
 Gewährleistung
 Großwetterlage
 Grundwasserleiter
 Flughafen Gwalior (IATA-Code: GWL), Madhya Pradesh, Indien
 Great Wall Airlines (ICAO-Code), chinesische Frachtfluggesellschaft
 Gottfried Wilhelm Leibniz, häufige Abkürzung bei nach ihm benannten Bibliotheken und Schulen
 GWL Bregenz, „Gemeinschaftswarenhaus am Leutbühel“ traditionsreiches Kaufhaus in der Bregenzer Innenstadt, erstes Innenstadtkaufhaus im Bodenseeraum

Gwl steht für:
 in der Abkürzung Dipl.-Gwl. für Diplom-Gewerbelehrer, siehe Liste akademischer Grade

GWL